Марголіс, Маргулес, Маргуліс, Моргуліс — єврейське прізвище, є варіантами вимови євреями-ашкеназі слова на івритi «מרגלית» (маргаліт), дослівний переклад — перли.

За однією з версій прізвище є матронімом, що є жіночим ім'ям у євреїв-ашкеназі, відповідним до імені грецького походження Маргарита (). У XIX столітті більшість євреїв набули його, поряд із іншими прізвищами, через вимогу урядів країн проживання мати родові імена для своїх підданих.

За іншою версією носії цих прізвищ є нащадками рабинського роду Маргаліотів, родоначальником якого є визначний рабин та духовний лідер єврейства Раші (Рабейну Шломо Іцхакі).

Марголіс 
 Марголіс Юрій Давидович (1930—1996) — російський історик та педагог.

  ( 1975) — американсько-німецький художник українського походження.
  (1762—1828) — авторитетний рабин з міста Броди, автор релігійних творів.
  ( 1942) — професор Пенсильванського університету, борець за права жінок.
 Міріам Марголіс ( 1941) — англо-австралійська актриса, громадський діяч, офіцер ордену Британської імперії.

 Ганапольський Матвій Юрійович, прізвище при народженні Марголіс ( 1953) — український та російський журналіст, режисер, радіоведучий, телеведучий, письменник-фантаст, громадський діяч.

Маргулес 
 Маргулес Макс (1856—1920) — австрійський математик, фізик, хімік, метеоролог. Народився в Бродах.

Маргуліс 
 Маргуліс Віталій Йосипович (1928—2011) — піаніст, музикознавець, педагог.
 Маргуліс Григорій Олександрович ( 1946) — російський і американський математик, доктор фізико-математичних наук.
 Ден Маргуліс (; 1951) — експерт у корекції кольорів і обробці фотографій, автор літератури на цю тему
 Джуліанна Маргуліс ( 1966) — американська актриса.
  ( 1955) — російський рок-музикант, учасник гуртів «Машина времени» та «Воскресение».
 Лінн Маргуліс (1938—2011) — американський біолог, зробила значний внесок у теорію .
  (1858—1922) — авторитетний рабин ортодоксального напрямку та вчений з міста Бережани, довгий час жив і працював у Німеччині та Італії, де справив значний вплив на місцеві єврейські громади.

 , прізвище при народженні Маргуліс (1815—1868) — співак з міста Броди, виконавець єврейських народних пісень, засновник гурту «Бродівські співаки».

Моргуліс 
 Моргуліс Зіновій Григорович (1880 — після 1930) — громадсько-політичний діяч, член Української Центральної Ради від української партії соціалістів федералістів.
 Моргуліс Михайло Григорович, ім'я при народженні Менаше (1837—1912) — єврейський громадський діяч, історик єврейського народу, народився у Бердичеві, працював у Києві та Одесі.
 Моргуліс Наум Давидович (1904—1976) — фізик, доктор наук, член-кореспондент АН УРСР.

Близькі прізвища 

Єврейські прізвища

Примітки